Мартин Кушев е бивш български футболист, нападател, бивш старши треньор на ПФК Славия (София).

Роден е на 25 август 1973 година в Троян. Играл в отборите Янтра (Габрово), Локомотив (Дряново), Спартак (Варна), Славия (София), 1. ФК Саарбрюкен, Левски (София), Шинник Ярославъл, Литекс (Ловеч), а от 2005 година е водеща фигура в руския Амкар (Перм). Дебютира за  на 12 септември 2007 г. при победата с 3:0 над . От 20 юни 2011 година е старши треньор на Славия (София). На 29 ноември 2012 г. Кушев е осовбоден от поста треньор след загуба от Черноморец

Статистика по сезони

Източници

Външни препратки 
 Профил на LevskiSofia.info

Български футболисти
Футболисти на Янтра (Габрово)
Футболисти на Спартак (Варна)
Футболисти на Литекс (Ловеч)
Футболисти на ПФК Левски (София)
Родени в Троян
Български футболисти в Русия